Baranca ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Baranca (Hudești), Dorf im Kreis Botoșani
 Baranca (Cristinești), Dorf im Kreis Botoșani